Afrikanska mästerskapet i fotboll 1976 spelades i Etiopien. Spelformatet hade ändrats jämfört med 1974 års turnering, de åtta lagen var indelade i två fyralagsgrupper, men därefter infördes en finalomgång med de två bästa från varje grupp. Marocko vann turneringen före Guinea.

Kvalspel

Preliminär omgång

Omgång 1

Omgång 2

Huvudturneringen

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Finalomgång

Skytteliga

Turneringens bästa elva 

 Ahmed Faras blev vald till turneringens bästa spelare.

Källor

Externa länkar 
 RSSSF
 

1976 i Etiopien
1976
Fotboll i Etiopien
Fotbollsåret 1976